Marabou kan syfta på:

 Marabou –  ett svenskt varumärke för chokladkonfektyr och ett tidigare svenskt företag, numera ägt av Mondelēz International
 Marabouparken – en park i Sundbyberg
 Marabouparken konsthall – en svensk konsthall i Marabouparken i Sundbyberg
 Marabou (mode) –  ett fluffigt material
  Maraboustork – en storkart